Серге́й Шипи́лов:
 Шипилов, Сергей Александрович (род. 1959) — преступник.
 Шипилов, Сергей Борисович (род. 1954) — российский дипломат.